Sue Black peut faire référence à :

 Susan Margaret Black (1961- ), anthropologue écossaise,
 Susan Elizabeth Black (1962- ), informaticienne anglaise.

Voir aussi